Дибровка — название населённых пунктов на Украине:

 Дибровка — село в Хмельницком районе Винницкой области.
 Дибровка — село в Васильковськом районе Днепропетровской области.
 Дибровка — село в Шахтёрском районе Донецкой области.
 Дибровка — село в Барановском районе Житомирской области.
 Дибровка — село в Хорошевском районе Житомирской области, ликвидировано в 2004 году.
 Дибровка — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Дибровка — село в Чудновском районе Житомирской области.
 Дибровка — село в Тячевском районе Закарпатской области.
 Дибровка — село в Богуславском районе Киевской области.
 Дибровка — село в Кагарлыкском районе Киевской области.
 Дибровка — село в Тетиевском районе Киевской области.
 Дибровка — село в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Дибровка — село в Новомиргородском районе Кировоградской области.
 Дибровка — село в Подольском районе Одесской области.
 Дибровка — посёлок в Миргородском районе Полтавской области.
 Дибровка — село в Миргородском районе Полтавской области.
 Дибровка — село в Ровненском районе Ровненской области.
 Дибровка — село в Шосткинском районе Сумской области.
 Дибровка — село в Изяславском районе Хмельницкой области.
 Дибровка — посёлок в Золотоношском районе Черкасской области.
 Дибровка — село в Лысянском районе Черкасской области.
 Дибровка — село в Монастырищенском районе Черкасской области.
 Дибровка — село в Менском районе Черниговской области.
 Дибровка — село в Сторожинецком районе Черновицкой области.
 Дибровка — название до 2008 года села Дубровка Брусиловского района Житомирской области.
 Дибровка — название до 2000 года села Дубровка Иршавского района Закарпатской области.
 Дибровка — название до 1993 года села Угринов Сокальского района Львовской области.
 Дибровка — название до 1995 года села Дибровное Лохвицкого района Полтавской области.
 Дибровка — название до 2008 года села Дубровка Дубенского района Ровненской области.